Il doppio del torneo di tennis Internationaux de Nouvell, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ashley Fisher e Stephen Huss che hanno battuto in finale Luke Bourgeois e Vince Mellino 3-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Stephen Huss (Campioni)
 Yves Allegro /  Lars Burgsmüller (quarti di finale)

 Anthony Ross /  Joseph Sirianni (primo turno)
 Jean-François Bachelot /  Jérôme Golmard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2004